Eugamó (en llatí Eugamon, en grec antic Εὐγάηων) va ser un dels poetes cíclics nascut a Cirene que va viure cap a l'any 568 aC. Era contemporani d'Estesícor, d'Arístees de Proconnès i de Pisístrat.

Va escriure un poema que volia ser una continuació de lOdissea i portava el títol de Τηλεγονια (Telegonia), format per dos llibres o rapsòdies, i que configurava el final d'un cicle èpic, el cicle tebà, i parlava de tot el que va succeir després de la lluita d'Odisseu amb els pretendents de Penèlope, i les d'un fill seu i de Circe, Telègon, fins a la mort d'Odisseu. El contingut del poema s'ha perdut, però Procle en va conservar un resum a la seva Chrestomathia.

Com que Eugamó va viure en un període tardà pel que es refereix a les composicions del cicle èpic, és probable que utilitzés obres anteriors per escriure la seva obra. Climent d'Alexandria diu expressament a la Stromata que va incorporar a la Telegonia tot un poema èpic escrit per Museu (Musaeus), titulat Thesprotis que potser seria la font d'Eugamó. Si la Telegonia atribuïda a Cinetó de Lacedemònia era anterior a la d'Eugamó o si eren idèntiques, no se sap amb certesa.

Referències 

Poetes èpics de l'antiga Grècia en grec